Plaats in Indonesië
 Kuanheum (Amabi Oefeto), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Kuanheum (Kupang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara